La Coupe Davis 1985 est la  de ce tournoi de tennis professionnel masculin par nations. Les rencontres se déroulent du 8 mars au 22 décembre dans différents lieux.

La Suède (tenante du titre) remporte son  grâce à sa victoire en finale face à l'Allemagne de l'Ouest par trois victoires à deux.

Contexte 
Le "Groupe Mondial" de l'édition 1985 de la Coupe Davis met aux prises 16 équipes sélectionnées en fonction de leurs résultats durant l'édition précédente :
 les nations ayant atteint les quarts de finale ( & ),
 les nations ayant remporté leur match de barrage (),
 les nations promues dans leur zone continentale ().

Le tournoi se déroule en parallèle dans les zones continentales, avec pour enjeu d'accéder au groupe mondial. Un total de 63 nations participent à la compétition :
 16 dans le "Groupe Mondial",
 8 dans la "Zone Amérique",
 12 dans la "Zone Est" (incluant l'Asie et l'Océanie),
 27 dans la "Zone Europe" (incluant l'Afrique).

Déroulement du tournoi 
Cette édition fut marquée par un match hors norme, un Paraguay-France disputé à Asuncion dans une ambiance surchauffée. Organisé dans le Alfredo Stroessner Stadium, un gymnase sous-dimensionné, les 3000 spectateurs déchaînés placés au ras du terrain, n'ont cessé d'insulter les joueurs et d'intimider le corps arbitral. La rencontre s'est disputée dans une salle de basket sur parquet vitrifié. Afin de ne pas trop subir les fortes températures extérieures en raison de l'absence de climatisation, les matchs ont commencé à partir de 18h30 pour se terminer le vendredi à 3 h 40 du matin et le dimanche à 2 h 20. Le premier jour, la star locale Víctor Pecci bat Yannick Noah au terme d'un combat interminable en cinq sets (6-8, 15-13, 2-6, 8-6, 10-8) où le français obtient une balle de matchs à 7-6 avant de s'incliner après 5 h 07 de jeu, déstabilisé par les injures racistes et les bruits assourdissants des chocalhos et des tam-tams. Après deux nouveaux matchs disputés en cinq manches, la France recolle à 2-1 à l'issue du double. Pecci donne finalement la victoire à son pays contre Leconte dans un climat d'émeute générale dans laquelle le commentateur de TF1 Hervé Duthu reçoit un coup de poing qui le laisse K.O. Noah le portera sur son dos jusqu'aux vestiaires où les français resteront calfeutrés un certain temps par mesure de sécurité.

En demi-finale, l'Allemagne affronte la Tchécoslovaquie à Francfort. L'Allemand Michael Westphal triomphe du Tchèque Tomas Smid après un match et un cinquième set interminable (6-8, 1-6, 7-5, 11-9, 17-15), le match est rendu légendaire par incident rare. En chutant, l'Allemand se prend les pieds dans le tapis et troue la moquette. Le match est interrompu quelques minutes le temps de rétablir la situation.

Finale 
C'est la deuxième victoire consécutive des Scandinaves toujours amenés par Mats Wilander. Ils s'imposent en finale à sur la surface synthétique de Munich face à l'Allemagne de l'Ouest portée par le jeune Boris Becker, 18 ans tout juste qui venait de se révéler en s'imposant à Wimbledon. La finale fut très serrée, elle s'est joué lors du dernier match gagné par Stefan Edberg en quatre manches face à Michael Westphal. Boris Becker avait gagné ses deux simples contre Wilander et Edberg mais le double Nyström-Wilander avait fait pencher la balance du côté suédois contre Becker-Maurer. Ce fut le seul match de Joakym Nystrom durant cette campagne, que le capitaine suédois avait préféré à Anders Järryd.

Avant cela, la Suède avait connu un parcours plutôt tranquille en infligeant un terrible 5-0 à l'Australie sur la terre battue de Malmö en demi-finale, ceci sans perdre un seul set. Auparavant, les Suédois s'étaient imposés deux fois à l'extérieur au Chili et en Inde. Six joueurs ont participé à cette campagne : Mats Wilander, Stefan Edberg, Anders Järryd, Joakim Nyström, Henrik Sundström et Jan Gunnarsson. Ils étaient dirigés par Hans Olsson.

Résultats

Groupe mondial 
Les nations vaincues au  jouent leur maintient pour le groupe mondial lors du tour de barrage. Les autres sont directement qualifiées pour le groupe mondial 1986.

Tableau

Matchs détaillés

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 
La finale de la Coupe Davis 1985 se joue entre la Suède et l'Allemagne de l'Ouest.

Barrages

Résumé 
Les barrages voient s'affronter les nations ayant perdu au  du "Groupe Mondial". Les nations victorieuses sont qualifiées pour le groupe mondial 1986. Les nations vaincues participent à leur zone géographique respective. Les barrages se déroulent en même temps que les demi-finales : du 4 au 6 octobre.

Matchs détaillés

Notes et références 
 Feuilles de matches

 Autres références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis
 Saison 1985 de l'ATP
 World Team Cup 1985
 Coupe de la Fédération 1985

Liens externes 
  Site officiel de la Coupe Davis
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

1985
Coupe Davis
Davis